Евриал (Эвриал) — имя нескольких персонажей античной мифологии:
 Евриал (сын Мекистея).
 Евриал (сын Мелана).
 Евриал (сын Одиссея).
 Евриал (сын Офельта) — спутник Энея.

  — крепость в Сиракузах

Примечания